Červený Újezd kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Červený Újezd (ort i Tjeckien, lat 50,07, long 14,17), Mellersta Böhmen, 
 Červený Újezd (ort i Tjeckien, lat 49,56, long 14,60), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar